Termin PSRP ima više značenja.

 (Piruvat, voda dikinaza)-fosfat fosfotransferaza, enzim
 Narodna socijalistička revolucionarna partija (), baskijska partija